Клубный кубок UNCAF 1998 — 17-й розыгрыш футбольного турнира, 3-й и последний розыгрыш под названием Турнир грандов Центральной Америки. Турнир был сыгран с 29 октября 1997 года по 23 сентября 1998 года. Вновь после каждого ничейного матча пробивалась серия послематчевых пенальти. Трофей в четвёртый раз завоевал коста-риканский клуб «Саприсса» (впервые под новым названием турнира).

Участники 

 Комуникасьонес - чемпион Гватемалы сезона 1997/1998.
 Аврора - 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1997/1998.
 Мунисипаль - 4-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1997/1998.
 Мотагуа - чемпион Гондураса сезона 1997/1998.
 Реал Эспанья - финалист Апертуры Гондураса сезона 1997/1998.
 Олимпия - финалист Клаусуры Гондураса сезона 1997/1998.
 Саприсса - чемпион Коста-Рики сезона 1997/1998.
 Эредиано - полуфиналист Апертуры и Клаусуры Коста-Рики сезона 1997/1998.
 Агила - полуфиналист в чемпионате Сальвадора сезона 1997/1998.

Предварительный этап

Групповой этап 

8 участников турнира были разбиты на две группы. Лучшие 2 клуба из каждой группы выходили в полуфиналы.

Группа A

Группа B

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
RSSSF

1998